Цикл сонячних затемнень Сарос 141, повторюється кожні 18 років й 11 діб та містить 70 затемнення.
Дана серія починається з часткового сонячного затемнення 19 травня 1613р. В період з 4 липня 1739р по 14 жовтня 2460р. вона містить лише кільцеподібні затемнення Сонця. В даній серії немає жодного повного затемнення й закінчується вона частковим сонячним затемненням 13 червня 2857р.

Сонячні затемнення

Примітки

Джерела 
 

Сарос